Goethestraße 14 oder Goethestrasse 14 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Goethestraße 14 in Aachen, siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (A–H)
 Goethestraße 14 in Aue (Sachsen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Aue (Sachsen)
 Goethestraße 14 in Bad Lauchstädt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Lauchstädt
 Goethestraße 14 (Bad Nauheim)
 Goethestraße 14 in Barby, siehe Liste der Kulturdenkmale in Barby
 Goethestraße 14 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (A–K)
 Goethestraße 14 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Klotzsche
 Goethestraße 14 in Düren, siehe Liste der Baudenkmäler in Düren
 Goethestraße 14 in Erlangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/G #Goethestraße
 Goethestraße 14 (Gernrode) in Quedlinburg
 Johanneskirche (Gießen)
 Goethestraße 14 in Grabow (Elde), siehe Liste der Baudenkmale in Grabow (Elde)
 Goethestraße 14 in Koblenz, siehe Beamtensiedlung Oberwerth #Bebauung innerhalb der Beamtensiedlung
 Goethestraße 14 in Mittenwald, siehe Liste der Baudenkmäler in Mittenwald
 Goethestraße 14 in Northeim, siehe Liste der Baudenkmale in Northeim
 Goethestraße 14 in Quedlinburg, siehe Goethestraße 4a, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 (Gernrode)
 Goethestrasse 12/14 in Stäfa, siehe Liste der Kulturgüter in Stäfa
 Goethestraße 14 in Ueckermünde, siehe Liste der Baudenkmale in Ueckermünde
 Goethestraße 14/16 in Zittau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zittau Ost